Mendelssohn pode se referir a:

 Moses Mendelssohn - filósofo judeu nascido na Alemanha
 Felix Mendelssohn - compositor alemão
 Arnold Ludwig Mendelssohn - compositor alemão

Desambiguação